KRY steht für:
 Rheydt Hauptbahnhof (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Karamay Airport, Flughafen IATA-Code, China

kry steht für:
 Krysische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der nordostkaukasische Sprachen

Siehe auch:
 CRY

Abkürzung